Amuria (district), een district in het oosten van Oeganda
 Amuria (stad), een stad in het district Amuria